Смаль-Сто́цький — українське прізвище.

Відомі носії 

 Смаль-Стоцький Іван (1905 — після 1985) — український письменник, поет, прозаїк.
 Смаль-Стоцький Роман Степанович (1893—1969) — український мовознавець і політичний діяч, дипломат.
 Смаль-Стоцький Степан Йосипович (1859—1938) — український мовознавець і педагог.

Див. також 
 Смаль